Барса има више значења:

 Барса (Арад), насеље у округу Арад у Румунији
 Барса (Салаж), насеље у округу Салаж у Румунији
 Општина Барса (Арад), општина у округу Арад у Румунији